Regno Unito
 Wotton House – edificio di Wotton, in Inghilterra
 Wotton House – edificio di Wotton Underwood, in Inghilterra